Damir Burić (né en 1980), joueur de water-polo croate
  (né en 1964), joueur et entraîneur de football croate.